Брат, який народився раніше
 ранг учасника братства
 Старший Брат - персонаж роману 1984